A 39. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (2008) Vietnámban, Hanoiban rendezték meg. Nyolcvankét ország 376 versenyzője vett részt rajta. A magyar csapat egy II. díjat (ezüstérmet) és három III. díjat (bronzérmet) szerzett, ezzel 28. lett az országok közötti pontversenyben.

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

Szolnoki Lénárd: ezüstérem (16,05+15,7=31,75 pont);

Balogh Máté: bronzérem (7,75+15,1=22,85 pont);

Szalkai Balázs: bronzérem (6,25+16=22,25 pont);

Almási Gábor: bronzérem (10,88+11,25=22,13 pont);

Lovas Lia Izabella: dicséret (7,3+7,4=14,7 pont).

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák
2008